Holzgasse oder Holzgassen steht für:
 Straßennamen, meist nach alten Holztransportwegen oder -lagerplätzen, siehe Ziehweg

Holzgasse ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Holzgasse (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Holzgasse (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich

Holzgassen ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Holzgassen (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft von Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Holzgassen (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Holzgassen (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft von Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich